El término ectoplasma puede hacer referencia a:

en biología, ectoplasma es la región periférica de la célula.
en parapsicología, pseudociencias y ciencia-ficción, ectoplasma es una sutil materia viva.
Ectoplasma es una banda de pop de Vigo (España).
Útfrymi (Ectoplasma), un sencillo lanzado por la banda islandesa Þeyr.
en cryomicroscopía electrónica ectoplasma es un término vulgar para denominar morfologías amorfas en las micrografías causadas por la contaminación de hielo en las rejillas.